"Thinocyon" sichowensis је изумрла врста плаценталних сисара из изумрле породице Limnocyonidae, која је у периоду средњег еоцена настањивала подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Историја класификације 
Врста "Thinocyon" sichowensis је раније била уврштена унутар изумрлог рода Thinocyon, но у каснијим истраживањима је ова врста препозната као засебан представник породице Limnocyonidae.

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте "Thinocyon" sichowensis.

Временска распрострањенст врсте "Thinocyon" sichowensis унутар породице Limnocyonidae

Види још 
 Класификација сисара
 Limnocyonidae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије
Несврстане врсте сисара